Krister Andersson kan syfta på:

Krister Andersson (musiker)
Krister Andersson (teolog)